Visual Programming Language bezeichnet
 die Kategorie der Grafischen Programmiersprachen
 Visual Programming Language (Microsoft), eine Programmieroberfläche der Firma Microsoft